Musabeyli kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Musabeyli (ort), Aghsu,

Turkiet 

 Musabeyli (distriktshuvudort), Kilis, 
 Musabeyli İlçesi, distrikt, Kilis, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar